Riesler heißen
 Diana Riesler
 Verriesler, ein Teil der Wasseraufbereitung